Gadot est un nom commun et un nom propre.

Toponyme 

 Gadot, kibboutz de Haute-Galilée (Israël)

Patronyme 

 Gal Gadot (1985-), actrice et mannequin israélienne.
 Gideon Gadot (1941-2012), journaliste et homme politique israélien.

Médecine 
 Le gadot, autre nom du déambulateur